Buyeo puede referirse a:

Buyeo, condado surcoreano.
Buyeo, antiguo Estado de la península de Corea y Manchuria.
Buyeo, familia lingüística del extremo oriental asiático.
Buyeo, lengua muerta hablada en el reino de Buyeo.